Фабрис:

 Фабрис, Антун (1864—1904) — сербский писатель, эссеист и издатель, журналист, «духовный вождь» приморских сербов.
 Фабрис, Еврозия (1866—1932) — блаженная Римско-Католической Церкви.
 Фабрис, Энрико (род. 1981) — итальянский конькобежец.

См. также 
  Фабри